Алексе́й Ми́шин: Мишин, Алексей Васильевич (1922—1965) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Мишин, Алексей Викторович (1936—2009) — советский и российский поэт.
 Мишин, Алексей Владимирович (род. 1979) — российский борец греко-римского стиля.
 Мишин, Алексей Константинович (род. 1946) — советский хоккеист, тренер.
 Мишин, Алексей Николаевич (род. 1941) — советский фигурист, российский тренер.